El nombre Frisia puede corresponder a los siguientes artículos:

Toponimia 
 Frisia, región histórica del noroeste de Europa.
 Frisia occidental, región histórica de los Países Bajos.

 Frisia, sucesivamente departamento de la República Bátava, del Reino de Holanda, y del Imperio Francés entre 1801 y 1815.

 Frisia, provincia del norte de los Países Bajos.
 Frisia-Occidental, región administrativa de los Países Bajos (provincia de Holanda Septentrional).

 Frisland es una isla fantasma que figura en la mayoría de los mapas dibujados entre los años 1560 y 1660.

 Frise orientale, región histórica de Alemania (Basse-Saxe).
 Frise septentrionale, región histórica de Alemania del Norte (Schleswig-Holstein) y de Dinamarca.
 Distrito de Frise, distrito de Basse-Saxe (Alemania).
 Distrito de Frise-du-Nord, distrito de Schleswig-Holstein (Alemania).
 Islas de la Frise o Islas Frisonnes, archipiélago côstero que se extiende del norte de Países Bajos al sur de Dinamarca.

 Frise, población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme.